Пьер Давид де Кольбер-Шабане (, известен также как Эдуар де Кольбер;  — ) — французский военный деятель, дивизионный генерал (1813), барон (1809), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Начал военную службу 25 августа 1793 году в 7-м батальоне волонтёров Парижа, 28 сентября 1795 года зачислен в 11-й гусарский полк. Сражался в рядах Верхне-Рейнской армии. 25 января 1796 года был обвинён в «роялизме», и по распоряжению генерала Гоша отстранён от службы.

20 мая 1798 года вернулся в действующую армию в качестве военного комиссара. Принял участие в Египетской экспедиции. Однажды около Суэца Наполеон увидел перед палаткой какого-то шейха двух осёдланных верблюдов. Желая на деле убедиться, насколько справедливы рассказы о покладистости и быстроте этих животных, он приказал своим адъютантам, лейтенантам Эжену Богарне и Эдуару Кольберу, сесть на них и пустить верблюдов в карьер. «Едва мы очутились в седле, — рассказывал в своих воспоминаниях генерал Кольбер, — как Бонапарт с хлыстом в руке пришпорил свою лошадь и бросился за нами в погоню, но он не мог нас догнать, несмотря на то что под ним была превосходная лошадь. Шутка эта имела серьёзные последствия. Поражённый лёгкостью верблюдов и убедившись в их выносливости, он решил воспользоваться ими для своей армии». 1 декабря 1799 года произведён в капитаны, и зачислен в 3-й драгунский полк.

После возвращения во Францию, 15 апреля 1802 года получил звание командира эскадрона, и продолжил службу в Консульской гвардии. 6 ноября 1803 года Кольбер был назначен адъютантом к генералу Ж. Жюно, а затем 21 сентября 1805 года к маршалу Л. Бертье. В этой должности отличился в Ульмской кампании, а в сражении при Аустерлице был ранен пулей в бедро. 1 марта 1806 года возглавил эскадрон 15-го конно-егерского полка, дислоцированного в Италии. 30 декабря он был произведён в полковники 7-го гусарского полка. Сражался в составе бригады В. Латур-Мобура, затем П. Пажоля. Отличился при Эйлау, Гейльсберге. При Тильзите 17 июня был трижды ранен казачьей пикой.

Произведённый 9 марта 1809 года в бригадные генералы, Кольбер получил в командование бригаду лёгкой кавалерии (9-й гусарский, 7-й и 20-й конно-егерские полки) 2-го корпуса Армии Германии и в кампании 1809 года против Австрии удачно действовал с ней под Раабом, где разбил австрийских гусаров П. Отта. В сражении при Ваграме Кольбер был ранен пулей в голову.

5 августа 1810 года возглавлял кавалерию Наблюдательного корпуса Голландии, 6 марта 1811 года — полковник гвардии, командир 2-го полка шеволежеров-улан Императорской гвардии.

В 1812 году Кольбер командовал бригадой гвардейских улан в Саксонии и вместе с ней двинулся в поход в Россию и принимал участие во множестве сражений. После боёв при Вилейке и Орше захватил крупные военные склады русской армии, после вступления французов в Москву, вёл разведку в направлении Калуги, отличился в сражении при Тарутино, где прикрывал отход войск короля Мюрата.

В 1813 году во главе переформированного полка «Красных улан» вошёл в состав 1-й гвардейской кавалерийской дивизии генерала Орнано, участвовал в Саксонской кампании, 21 мая 1813 года отличился в сражении при Баутцене, 5 октября 1813 года возглавил 1-ю драгунскую бригаду 4-й дивизии тяжёлой кавалерии, сражался при Лейпциге и Ханау. 25 ноября 1813 года за отличие был произведён в дивизионные генералы и, командуя 1-й дивизией гвардейской кавалерии, принял участие во всех сражениях кампании 1814 года, особенно выделившись своей храбростью в делах при Монмирале, Шампобере и Сен-Дизье.

Людовик XVIII назначил Кольбера командующим королевским корпусом улан, но, по возвращении Наполеона с острова Эльбы, Кольбер некоторое время оставался нейтральным, но всё-таки явился к Наполеону, который встретил его словами «Генерал Кольбер, я ожидал вас тремя днями раньше!». В сражении при Ватерлоо Кольбер командовал дивизией императорской лёгкой кавалерии и был ранен.

Изгнанный в 1815 году из Франции, Кольбер вскоре был возвращён и назначен генерал-инспектором кавалерии. В 1834 году состоял при герцоге Немурском во время 1-й экспедиции в Алжир.

11 октября 1832 года Кольбер был возведён в звание пэра Франции.

Умер Кольбер в 1853 году. Впоследствии его имя было выбито на Триумфальной арке в Париже.

Воинские звания 
 Волонтёр (23 августа 1793);
 Младший лейтенант (28 сентября 1795);
 Капитан (1 декабря 1799);
 Командир эскадрона (1 марта 1806);
 Полковник (30 декабря 1806);
 Бригадный генерал (9 марта 1809);
 Полковник гвардии (6 марта 1811);
 Дивизионный генерал (25 ноября 1813).

Титулы 
 Барон Кольбер и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 28 мая 1809 года в Эберсдорфе).

Награды 
  Легионер ордена Почётного легиона (14 марта 1806)
  Офицер ордена Почётного легиона (14 мая 1807)
  Командан ордена Почётного легиона (17 июля 1809)
  Командор баварского военного ордена Максимилиана Иосифа (1810)
  Кавалер военного ордена Святого Людовика (24 августа 1814)
  Великий офицер ордена Почётного легиона (29 октября 1829)
  Большого крест ордена Почётного легиона (30 мая 1837)

Примечания

Литература 
 
 
 
 Charles Mullié. Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852. Vol. 1.

Ссылки 
 

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Бароны Империи (Франция)
Участники сражения при Аустерлице
Участники Бородинского сражения